Вишнёвый переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, а также фильма.

Топонимика

Россия 
 Вишнёвый переулок — улица в Липецке.
 Вишнёвый переулок — улица в Нижнем Новгороде.
 Вишнёвый переулок — улица в Сочи.

Украина 
 Вишнёвый переулок — улица в Виннице.

Кинематограф 
 Вишнёвый переулок (фильм)